boldog Gjon Shllaku (1907–1946) albán ferences szerzetes, Albánia vértanúinak egyike
Gjon Shllaku (1923–2003) albán műfordító 
Gjon Shllaku (1960–) albán zeneszerző